Bundestagswahlkreis 154 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Leipzig-Land (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Leipzig II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Mainz (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Trier (1949 bis 1976)